Ривиера може да се отнася за:
 Ривиера, географска област в Западна Европа, включваща
 Френска Ривиера във Франция и Монако
 Италианска Ривиера в Италия
 Ривиера (окръг), административен окръг в Тичино, Швейцария
 Ривиера (курорт), морски курорт в България
 Албанска ривиера географска област в Албания
 Будванска ривиера географска област в Черна гора
 Макарска ривиера географска област в Хърватия
 Олимпийска ривиера географска област в Гърция
 Турска ривиера географска област в Турция
 Ривиера Мая